Монастир може да се отнася за:
 По-архаичния изговор на св. обител, т.е. манастир,

 Монастир е старо име на град Битоля, Северна Македония
 Монастир (Италия), градче и община на о. Сардиния, Италия

Тунис 
 Монастир, град в Тунис
 Монастир (област), вилает в Тунис
 Монастир (район), район в Тунис

Вижте също 
 Манастир (пояснение)